Félibien peut désigner :

 André Félibien  (1619-1695), architecte et historiographe français ;
 Jean-François Félibien (v. 1658-1733), architecte français, fils du précédent ;
 Michel Félibien (v. 1666-1719), moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Maur, historien français, frère du précédent.

Felibien